Blaw ist der Familienname folgender Personen:

 Matthäus Blaw (1658–1710), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Blaw-Knox, Hersteller von Asphaltfertigern 
 Blaw-Knox-Sendeturm, Sendemast für Mittelwelle